Fatigue-Syndrom steht für:

 Chronic Fatigue-Syndrome (als Kurzform), siehe Chronisches Erschöpfungssyndrom
 Fatigue, ein Symptomenkomplex